Ashoka steht für:
 einen Herrscher im alten Indien, siehe Aśoka (304–232 v. Chr.)
 eine in Indien vorkommende Baumart, siehe Saraca asoca
 einen indischen Spielfilm aus dem Jahre 2001, siehe Asoka – Der Weg des Kriegers
 eine internationale, gemeinnützige Organisation, siehe Ashoka (Organisation)